Петелинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Петелинское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район

Омская область
 Петелинское сельское поселение — входит в Тевризский район

Тюменская область
 Петелинское сельское поселение — входит в Ялуторовский район